Венецианов — русская фамилия.

 Венецианов, Алексей Гаврилович (1780—1847) — русский живописец.
 Венецианов, Георгий Семёнович (1896—1965) — советский цирковой режиссёр, драматург и сценарист.